Efektivnost či efektivita může označovat:
 Ekonomická efektivnost
 Efektivnost algoritmu
 Efektivita práce

Související rozcestník 
 Účinnost